De Corythosauria zijn een groep plantenetende ornithischische dinosauriërs behorende tot de Euornithopoda.

In 2021 definieerden Daniel Madzia, Victoria Megan Arbour, Clint A. Boyd, Andrew A. Farke, Penélope Cruzado-Caballero en David Christopher Evans een nodusklade Corythosauria als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Corythosaurus casuarius Brown, 1914a,
Lambeosaurus lambei Parks, 1923, en Parasaurolophus walkeri Parks, 1922; en al diens afstammelingen.

De groep bestaat uit middelgrote tot grote viervoetige planteneters uit het late Krijt van Azië en Noord-Amerika, voorzien van opvallende schedelkammen. Ze splitsen zich niet later af dan achtenzeventig miljoen jaar geleden in het Campanien en stierven zesenzestig miljoen jaar geleden uit aan het eind van het Maastrichtien. De Corythosauria kunnen strikt worden verdeeld in de Lambeosaurini en de Parasaurolophini.

Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram:

Literatuur
Madzia D., Arbour V.M., Boyd C.A., Farke A.A., Cruzado-Caballero P. & Evans D.C. 2021. "The phylogenetic nomenclature of ornithischian dinosaurs". PeerJ 9:e12362

Euornithopoda